Никола́й Бессо́нов:
 Бессонов, Николай Владиславович (1962—2017) — писатель, художник, историк цыганского народа.
 Бессонов, Николай Николаевич (1868—1919) — в монашестве Никон, снявший сан епископ РПЦ, депутат Государственной думы.